И́горь Ка́рпов:
 Карпов, Игорь Анатольевич (род. 1973) — российский волейболист и тренер.
 Карпов, Игорь Петрович (1952—2022) — советский и российский деятель науки, учёный-литературовед, доктор филологических наук, профессор.